Schizonobia är ett släkte av spindeldjur. Schizonobia ingår i familjen Tetranychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Schizonobia